Præses kan betyde flere ting:

 Præses (overhoved) - overhoved, leder, formand, præsident for en forsamling.
 Præses (disputats) -   person forsvarer en disputats.